Buckeye Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckeye Mountain (Arizona)
 Buckeye Mountain (Polk County, Arkansas)
 Buckeye Mountain (Pope County, Arkansas)
 Buckeye Mountain (Colorado)
 Buckeye Mountain (Fannin County, Georgia, 1039 m)
 Buckeye Mountain (Fannin County, Georgia, 1079 m)
 Buckeye Mountain (Fannin County, Georgia, 757 m)
 Buckeye Mountain (Humboldt County, Kalifornien)
 Buckeye Mountain (Madera County, Kalifornien)
 Buckeye Mountain (Virginia)